Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-101 (1917)
 UB-101 (1918)
 UC-101 (1918)

Вторая мировая война 
 U-101 (1940)